25-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл со 2 по 6 сентября 2003 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с участием 5 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 24-й раз в своей истории и в 19-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 2 сентября: Венесуэла — Аргентина 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 25:19); Бразилия — Чили 3:0 (25:15, 25:11, 25:13).
 3 сентября: Венесуэла — Чили 3:0 (25:17, 25:20, 25:15); Бразилия — Парагвай 3:0 (25:9, 25:9, 25:13).
 4 сентября: Чили — Парагвай 3:0 (25:20, 25:18, 25:23); Бразилия — Аргентина 3:0 (25:20, 25:15, 25:19).
 5 сентября: Аргентина — Чили 3:0 (25:17, 25:17, 25:14); Венесуэла — Парагвай 3:0 (25:5, 25:18, 25:14).
 6 сентября: Аргентина — Парагвай 3:0 (25:17, 25:13, 25:21); Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:22, 26:24, 25:22).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
2003 год в волейболе